KKT steht für:
 Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen

kkt steht für:
 Koi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Abkürzung